Güepsa kan syfta på:

Colombia 

 Güepsa (kommun), Santander, 
 Güepsa (ort), Santander,